Акала́ев — фамилия тюркского происхождения.

 Акалаев, Рустам Нурмухамедович (род. 21 января 1950, Ташкент, Узбекская ССР) — советский узбекский врач, терапевт, доктор медицинских наук (1996).
 Акалаев, Хайдар Хуснутдинович (21.12.1921 — 16.04.1997) — начальник Казанского городского трамвайно-троллейбусного управления, заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РСФСР (19.09.1985)